Tonhalle ist Name folgender Konzerthäuser und Veranstaltungssäle:

 Tonhalle Duisburg
 Tonhalle Düsseldorf
 Alte Tonhalle in Düsseldorf
 Tonhalle in Leipzig, siehe Odeon (Leipzig)
 Tonhalle, ehemaliges Kino in Lübeck, siehe National (Lübeck): Tonhalle
 Tonhalle München, siehe Kaim-Saal
 TonHalle München, Multifunktionshalle
 Tonhalle St. Gallen
 alte Tonhalle Zürich, siehe Kornhaus (Zürich): Kaufhaus
 neue Tonhalle Zürich, siehe Kongresshaus Zürich